Епархия Аллеппи () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Аллеппи, Индия. Епархия Аллеппи входит в митрополию Тривандрума. Кафедральным собором епархии Аллеппи является церковь Пресвятой Девы Марии Кармельской.

История 
19 июня 1952 года Римский папа Пий XII выпустил буллу Ea Redemptoris, которой учредил епархию Аллеппи, выделив её из епархии Кочина. В этот же день епархия Аллеппи вошла в митрополию Вераполи.

3 июня 2004 года епархия Аллеппи вошла в митрополию Тривандрума.

Ординарии епархии 
 епископ Michael Arattukulam (19.06.1952 — 28.04.1984);
 епископ Peter Michael Chenaparampil (28.04.1984 — 9.12.2001);
 епископ Stephen Athipozhiyil (9.12.2001 — 11.10.2019);
 епископ James Raphael Anaparambil (11.10.2019 — present);

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Ea Redemptoris, AAS 44 (1952), стр. 801

Ссылки 
 Информация

Аллеппи